Lisa Raymond e Patrick Galbraith erano i detentori del titolo, ma ha perso in semifinale contro Mercedes Paz e Pablo Albano.

Manon Bollegraf e Rick Leach hanno battuto in finale 3–6, 7–5, 7–6 (7–3) Mercedes Paz e Pablo Albano.

Teste di serie

 Lisa Raymond /  Patrick Galbraith (semifinali)
 Gigi Fernández /  Ellis Ferreira (quarti di finale)
 Larisa Neiland /  Andrej Ol'chovskij (quarti di finale)
 Nathalie Tauziat /  Daniel Nestor (quarti di finale)

 Manon Bollegraf /  Rick Leach (campioni) 
 Helena Suková /  Cyril Suk (secondo turno) 
 Yayuk Basuki /  Menno Oosting (secondo turno) 
 Rika Hiraki /  Mahesh Bhupathi (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

US Open 1997
ATP Tour 1997